

Anno 
 159 o 159 a.C.

Astronomia 
 159 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Agliale, nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca

Matematica 
 159 – numero

Automobili 
 Alfa Romeo 159